Progress Reform — перший міні-альбом уельської групи I Like Trains, який був випущений 26 червня 2006 року.

Композиції 
 Terra Nova – 4:59
 No Military Parade – 3:27
 A Rook House For Bobby – 4:43
 Citizen – 3:02
 The Accident – 3:02
 Stainless Steel – 8:19
 The Beeching Report – 4:42
 Before the Curtains Close – 5:32

Учасники запису 
 Девід Мартін – вокал, гітара
 Гай Баністер – гітара, клавіші
 Алістер Боуіс – бас
 Саймон Фагол – ударні

Джерела 
 Progress Reform  allmusic
 Progress Reform  last.fm

Альбоми I Like Trains